Junín puede referirse a:

Historia 
 La batalla de Junín, combate militar librado el 6 de agosto de 1824 entre las fuerzas de Simón Bolívar y José de Canterac, en Perú.
 Los Húsares de Junín, regimiento del Ejército del Perú.
 El departamento de Junín, antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Junín (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires.
 Junín (Mendoza), localidad de la provincia de Mendoza.
 Junín de los Andes, localidad de la provincia del Neuquén.
 El partido de Junín, en la provincia de Buenos Aires.
 El Departamento judicial de Junín, división administrativa del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
 El departamento Junín (Mendoza), en la provincia de Mendoza.
 El departamento Junín (San Luis), en la provincia de San Luis.

Bolivia 
 Junín (Bolivia), localidad del departamento de Santa Cruz.

Colombia 
 Junín (Amazonas), localidad del departamento de Amazonas.
 Junín (Cundinamarca), municipio del departamento de Cundinamarca.
 Junín (Magdalena), localidad del departamento de Magdalena.
 Junín (Nariño), localidad del departamento de Nariño.
 Junín (Putumayo), localidad del departamento de Putumayo.
 Junín (Tolima), localidad del departamento de Tolima.

Ecuador 
 El cantón Junín, en la provincia de Manabí.

Perú 
 Junín (Perú), ciudad de la provincia de Junín.
 El departamento de Junín.
 La provincia de Junín, en el departamento de Junín.
 El distrito de Junín, en la provincia de Junín.
 El Distrito Judicial de Junín, subdivisión territorial del Poder Judicial del Perú.
 Jirón Junín, calle del centro histórico de Lima.

Venezuela 
 El municipio Junín, en el estado de Táchira.
 Campo Junín, en la Faja del Orinoco.

Geografía y ecología 
 El lago Junín (o lago Chinchaycocha), el segundo lago más grande de Perú.
 La pampa de Junín, planicie donde se libró la batalla de Junín, en Perú.
 La Reserva Nacional de Junín, área protegida ubicada en la Pampa de Junín, Perú.
 El lago de Junín, espejo de agua en el parque natural Laguna de Gómez, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Miscelánea 
 El virus Junín, causante de la «fiebre hemorrágica argentina».